Израиль на летних Олимпийских играх 2016 года был представлена 47 спортсменами в 14 видах спорта. Знаменосцем сборной Израиля на церемонии открытия Игр стала многократный призёр крупнейших международных соревнований гимнастка Нета Ривкин, а на церемонии закрытия право нести флаг было доверено ещё одной гимнастке Алоне Кушевацкой, занявшая в составе группы 6-е место в групповом многоборье. По итогам соревнований на счету израильских спортсменов были 2 бронзовые медали, завоёванные в дзюдо, что позволило сборной Израиля занять 77-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 

  Бадминтон
 Миша Зильберман

  Борьба
Вольная борьба
 Илана Кратыш

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Шани Блох

  Велоспорт-маунтинбайк
 Шломи Хаими

  Гольф
 Летиция Бек

  Дзюдо
 Саги Муки
 Голан Поллак
 Ор Сассон
 Линда Болдер
 Ярден Джерби
 Гили Коэн
 Шира Ришони

  Лёгкая атлетика
 Агезе Гуади
 Дмитрий Кройтер
 Tесама Мугас
 Дональд Сэнфорд
 Марху Тефери
 Анна Князева-Миненко
 Маор Тиюри
 Лона Чемтай

  Парусный спорт
 Эяль Левин
 Дан Фройлих
 Шахар Цубери
 Нина Амир
 Мааян Давидович
 Гиль Коэн

  Плавание
 Зив Калонтаров
 Галь Нево
 Яков Тумаркин
 Амит Иври
 Андреа Мюрез
 Зоар Шиклер
 Керен Зибнер

  Синхронное плавание
 Анастасия Глушков
 Евгения Тетельбаум

  Спортивная гимнастика
 Александр Шатилов

  Стрельба
 Сергей Рихтер

  Теннис
 Дуди Села

  Триатлон
 Рон Дармон

  Тхэквондо
 Рон Атиас

  Тяжёлая атлетика
 Игорь Ольшанецкий

 Художественная гимнастика
 Алона Кушевацки
 Екатерина Левина
 Карина Лихвар
 Ида Mайрин
 Нета Ривкин
 Юваль Фило

Результаты соревнований

Бадминтон 

Одиночный разряд

Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, разыгрывалось 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд прошли участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Женщины
Вольная борьба

Велоспорт

Шоссе 
Женщины

Маунтинбайк 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Синхронное плавание 

По итогам квалификационного раунда в соревнованиях дуэтов в финал проходят 12 сильнейших сборных. В финале синхронистки исполняют только произвольную программу. Итоговая сумма складывается из результатов финальной произвольной программы и баллов, полученных дуэтами за техническую программу, исполненную в квалификационном раунде.

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Индивидуальные упражнения

Художественная гимнастика 

Женщины

Гольф 

Последний раз соревнования по гольфу в рамках Олимпийских игр проходили в 1904 году. Соревнования гольфистов пройдут на 18-луночном поле, со счётом 72 пар. Каждый участник пройдёт все 18 лунок по 4 раза.

Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Трековые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Парусный спорт 

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 гонок, за исключением класса 49-й, где проводилось 12 заездов. В каждой гонке спортсмены начинали заплыв с общего старта. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 заплывов попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

Теннис 

Соревнования прошли на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи проходили на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводят и Открытый чемпионат США.

Мужчины

Триатлон 

Соревнования по триатлону пройдут на территории форта Копакабана. Дистанция состоит из 3-х этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (43 км), бег (10 км).

Мужчины

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.
 
Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Израиля  на сайте Sports-reference.com
 Национальный олимпийский комитет Израиля
 Национальный олимпийский комитет Израиля на странице Facebook.com

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Израиле в 2016 году